Stati Uniti d'America
Dimock – città della Contea di Hutchinson, Dakota del Sud
Dimock – township della Contea di Susquehanna, Pennsylvania